Фотобума́га — фотоматериал на непрозрачной бумажной подложке. Состоит из высококачественной бумаги, на которую нанесены одна или несколько светочувствительных фотоэмульсий. По составу эмульсионных слоёв различают галогеносеребряные и бессеребряные фотобумаги. К последним относятся диазотипные фотобумаги, бумаги с солями железа, платины и других металлов. Фотобумага может быть позитивной и обращаемой: в последнем случае позитивное изображение получается при печати с диапозитива. В современной цифровой фотографии фотобумагой также называют не чувствительную к свету бумагу специальных сортов, а бумагу рассчитанную на высококачественную цветную печать струйными, термосублимационными и лазерными принтерами.

Историческая справка 
Первая в истории фотографии фотобумага была создана английским изобретателем Уильямом Фоксом Тальботом () в 1841 году и предназначалась для фотопроцесса под названием калотипия. Листы писчей бумаги обрабатывались хлористым серебром, приобретая светочувствительность, и становились пригодными для получения негатива, с которого затем контактным способом на такой же бумаге печатались позитивы. Хлорид серебра пропитывал всю бумагу, и её волокнистая структура пропечатывалась в изображении, снижая качество снимка. Калотипия и «солёная» фотобумага не получили широкого распространения, уступив рынок дагеротипии, не предусматривающей печати и возможности тиражирования снимков. Немаловажную роль в этом сыграла передача технологии дагеротипии в общественное достояние, тогда как калотипия была запатентована Тальботом, требуя отчислений правообладателю.

Дневные фотобумаги 
Альбуминовая фотобумага, пригодная для высококачественной фотопечати, появилась только в 1850 году. Её изобретатель Луи Дезире Бланкар-Эврар () предложил не пропитывать бумагу светочувствительным галогенидом серебра, а растворять его в альбумине, слой которого затем наносится на бумажную подложку. В результате, волокнистая структура бумаги никак не отражается на изображении. Изобретённый годом позже мокрый коллодионный процесс позволил получать высококачественные негативы на стеклянных фотопластинках, с которых на альбуминовой бумаге можно было изготавливать фотографии с отличной детализацией и богатыми полутонами.

Как «солевая» бумага для калотипии, так и альбуминовая были хлоросеребряными с максимумом спектральной чувствительности к ультрафиолетовому излучению. Это обстоятельство, а также очень низкая общая светочувствительность, заставляли использовать для печати дневной свет, благодаря чему эта и последующие разновидности хлоросеребряных фотобумаг получили название «дневных». Печать на них происходила под прямым или рассеянным солнечным светом, содержащим значительную долю ультрафиолетового излучения. Другое название этих фотоматериалов — «бумаги с дневным проявлением» — получено ими благодаря отсутствию стадии химического проявления. Листы фотобумаги с наложенными на них стеклянными негативами в специальных копировальных рамках выставлялись на дневной свет, и под его воздействием в течение 25—30 минут появлялось видимое изображение. Затем фотобумага тонировалась и фиксировалась в растворе вираж-фиксажа. Альбуминовая печать благодаря низкой себестоимости оставалась доминирующей позитивной технологией вплоть до последней четверти XIX столетия.

Однако, несмотря на высокое качество изображения, альбуминовые фотобумаги обладали и существенным недостатком: их окончательное приготовление нужно было выполнять непосредственно перед печатью, поскольку светочувствительность сохранялась в течение лишь нескольких часов. Проблема была частично устранена в так называемых протальбинных фотобумагах, изготовленных на основе альбумина растительного происхождения. Аналогичные казеидиновые фотобумаги в качестве связующего вещества использовали белок, извлечённый из молока. Ещё более стойкими оказались  фотобумаги, светочувствительное хлористое серебро на которых удерживалось слоем коллодия. Последний тип фотобумаг, выпускавшийся промышленно с 1884 года, оставался пригодным в течение трёх-четырёх месяцев. В России этот тип фотоматериала часто называли «коллодионовой» бумагой. В 1887 году австрийский отставной офицер Джузеппе Пиццигелли () получил патент на способ изготовления фотобумаги для платиновой печати. Благодаря простоте процесса и высокому качеству изображения платиновая фотобумага к концу XIX века вытеснила с рынка большинство предыдущих позитивных технологий. Кроме того, платиновые отпечатки оказались значительно долговечнее альбуминовых и целлоидиновых, выцветавших на свету в течение нескольких лет.

Фотобумаги с проявлением 
Платиновая фотобумага выпускалась большинством мировых производителей, в том числе компанией Eastman Kodak под названием «Анжело». Господство технологии прекратилось с началом Первой мировой войны, в результате которой платина резко подорожала, став в 52 раза дороже серебра. Нишу платиновых фотобумаг быстро заняли желатиносеребряные, впервые выпущенные Джозефом Суоном () ещё в 1879 году. Однако качество первых фотобумаг, на которые просто поливали эмульсию сухих броможелатиновых фотопластинок, оставляло желать лучшего. Ситуация изменилась лишь в последнем десятилетии XIX века, когда был налажен массовый выпуск на рулонных поливочных машинах. Часть бумаг с хлоросеребряной желатиновой эмульсией принадлежали к привычному типу «дневных», получив название «аристотипных». Первые аристотипные фотобумаги выпущены в 1885 году немецкой компанией Liesegang, и иногда назывались «цитратными» из-за обязательной добавки лимонной кислоты в эмульсию.

Однако, более высокочувствительные бромосеребряные фотобумаги с химическим проявлением невидимого скрытого изображения быстро завоевали популярность, благодаря возможности их использования для фотоувеличения. Распространение мелкозернистых фотоплёнок и фотоаппаратуры с небольшим форматом кадра заставляло искать альтернативу контактной печати, дававшей позитив того же размера, что и кадровое окно камеры. Высокая светочувствительность бромосеребряных фотобумаг, в том числе к искусственному освещению, позволила увеличивать негативы с помощью оптической проекции. В то же время, в отличие от дневных фотобумаг, бромосеребряные не допускали обработки при слабом рассеянном свете, требуя полного затемнения фотолаборатории и её неактиничного освещения лабораторными фонарями. Тем не менее, распространение роликовых фотоплёнок быстро привело к повсеместному переходу от дневных фотобумаг к бромосеребряным, допускающим увеличение. Хлоробромосеребряные фотобумаги с проявлением оказались пригодными для обработки при распространённом в конце XIX века газовом освещении жёлтого цвета, получив из-за этого название «газопечатных».

Для повышения отражающей способности и уменьшения впитывания эмульсии, бумажную подложку стали покрывать баритовым подслоем, благодаря чему желатиносеребряные фотобумаги иногда называют «баритовыми». Технология запатентована в 1881 году французами Гутине и Лами для целлоидиновых фотобумаг. Однако, впервые процесс освоен только в 1894 году в Германии, а с 1900 года баритовый подслой стал применять Eastman Kodak. С 1955 года производители начали добавлять в баритовый слой оптические отбеливатели, обладающие эффектом фотолюминесценции для усиления яркости светов. Желатиновые бумаги, как «дневные» аристотипные, так и бромосеребряные с проявлением, доминировали в чёрно-белой фотографии вплоть до распространения цифровых технологий и последующего вытеснения химической фотопечати струйными и лазерными принтерами. Дальнейшим развитием желатиносеребряной технологии стали цветные хромогенные фотобумаги, впервые выпущенные компанией Eastman Kodak в 1941 году для печати со слайдов. В отличие от чёрно-белых фотобумаг, содержащих единственный светочувствительный слой, цветные состоят как минимум из трёх, сенсибилизированных к разным участкам видимого спектра.

Цветные фотобумаги 
Наибольшую популярность приобрели позитивные цветные фотобумаги, предназначенные для печати с многослойного негатива, и впервые выпущенные в 1942 году фирмой Agfa. После экспозиции и последующего цветного проявления в зонально-чувствительных слоях кроме металлического серебра синтезируются красители, цвета которых подбираются дополнительными к экспонировавшему их излучению. После отбеливания серебра и фиксирования на фотобумаге при помощи субтрактивного синтеза образуется цветное изображение, цвета которого совпадают с окраской объекта съёмки.

Кроме сложности цветокоррекции и лабораторной обработки, цветные фотобумаги первых поколений обладали ещё более существенным недостатком: стойкость получаемого на них изображения оказалась чрезвычайно низкой, уступая даже альбуминным отпечаткам. Под действием прямого солнечного света такие снимки выцветали за несколько часов, сохраняясь дольше лишь в темноте. За десять лет после начала выпуска хромогенных фотобумаг, первые отпечатанные на них фотографии были уничтожены практически полностью. В дальнейшем долговечность изображения поэтапно повышалась, в конце концов достигнув полувекового срока на фотобумагах четвёртого поколения, выпуск которых налажен компанией Fujifilm в конце 1980-х годов. Изначально высокой устойчивостью к выцветанию обладает прямопозитивная цветная фотобумага типа «Сибахром», основанная на химическом обесцвечивании азокрасителей. Это достигнуто благодаря принципиально другой технологии получения цветного изображения по сравнению с хромогенными бумагами.

Цветные фотобумаги позволили частично решить одну из важнейших проблем фотографии: экономию серебра, мировые запасы которого начали истощаться уже в XX веке. В отличие от чёрно-белых фотобумаг, изображение которых состоит из металлического серебра, в цветных после обработки остаются только красители, а серебро может быть почти полностью регенерировано из обрабатывающих растворов. Распространение машинных фотопечати и лабораторной обработки в минифотолабораториях позволило организовать централизованный возврат до 97 % серебра из хромогенных фотобумаг. Это стало одной из главных причин снижения выпуска чёрно-белых фотобумаг и повсеместного перехода на цветную печать, в том числе и с чёрно-белых негативов. Ещё одной попыткой исключить серебро из позитивного процесса стало внедрение во втором десятилетии XX века диазотипной фотобумаги, но из-за низкого качества полутонового изображения этот процесс, как и цианотипия, нашёл применение только в области копирования документации.

Одним из последних усовершенствований, которым подверглась фотобумага, стала замена баритажа покрытием бумажной основы целлулоидом с обеих сторон. Такое устройство, впервые использованное компанией Eastman Kodak в 1968 году для фотобумаг военного назначения, оказалось выгодным и в гражданской сфере. Полиэтиленовое покрытие практически исключает проникновение обрабатывающих растворов в бумажную основу, ускоряя промывку и сушку. По международной классификации фотобумаги с полиэтиленированной подложкой обозначаются аббревиатурой «RC» () или «PE» (), тогда как менее распространённые фотобумаги с классической бумажной основой маркируются буквами «FB» (). Большинство современных чёрно-белых фотобумаг обладают переменным контрастом, что избавляет от необходимости индивидуального подбора бумаги к каждому негативу. Поликонтрастные фотобумаги вместо одного несенсибилизированного эмульсионного слоя содержат два или три с различными спектральной сенсибилизацией и коэффициентами контрастности. В зависимости от цвета использованного корректирующего светофильтра наибольшую экспозицию при печати может получить мягкий или контрастный слой.

В 2016 году компания Galaxy Photography совместно с краудфандинговым проектом Kickstarter планируют запустить производство обращаемой фотобумаги в формате «рольфильм» для среднеформатных фотоаппаратов. После съёмки и короткой лабораторной обработки на рулоне получаются позитивные изображения, пригодные для помещения в фотоальбом.

Строение фотобумаги 
Классическая «баритовая» чёрно-белая фотобумага состоит из четырёх основных слоёв. Первым считается собственно бумажная подложка, которая изготавливается из древесной целлюлозы. Первые фотобумаги изготавливались только на хлопчатобумажной подложке, и лишь в 1929 году компания Eastman Kodak разработала технологию изготовления основы из древесины, вскоре ставшую общепринятой.

На бумажную подложку нанесён второй слой, состоящий из сульфата бария («бланфикса»), растворённого в желатине. Этот слой, называемый баритовым подслоем или «баритажем», предотвращает проникновение эмульсии в саму бумагу, а также вредное воздействие соединений, которые могут находиться в подложке, на готовое изображение. Кроме того, благодаря высокой отражательной способности, баритовый подслой повышает белизну в светах изображения. В большинстве случаев наносится несколько баритовых слоёв, количество которых зависит от требуемой фактуры поверхности: в матовых фотобумагах их меньше, чем в глянцевых. Для получения фактурной поверхности фотобумаги на баритовый подслой специальным каландровым валом накатывается рельефный рисунок.

Поверх баритажа нанесён главный слой фотобумаги — светочувствительная фотоэмульсия с микрокристаллами галогенидов серебра, взвешенными в желатине. Толщина эмульсии большинства фотобумаг не превышает 5 микрон. Эмульсия практически всех фотобумаг обладает невысокой светочувствительностью и чрезвычайно мелким зерном. При этом контраст её достаточно высок, чтобы получать насыщенные изображения с глубокими чёрными тенями. Сверху эмульсия покрыта четвёртым слоем задубленной желатины, который выполняет роль защитного.

Цветные фотобумаги обладают более сложным устройством: вместо одного светочувствительного слоя в них используются три с различной спектральной сенсибилизацией. Кроме того, между ними наносятся промежуточные связующие слои, а в некоторых случаях окрашенные фильтровые, которые обесцвечиваются в процессе лабораторной обработки. В современных цветных фотобумагах, рассчитанных на печать с маскированных негативов, слои располагаются в следующем порядке: под верхними защитными слоями помещёна панхроматическая хлоросеребряная эмульсия, чувствительная только к красному свету. Как и следующий зелёночувствительный ортохроматический слой, он нечувствителен к синему свету, благодаря особенностям хлористого серебра. В то же время, нижний несенсибилизированный слой изготавливается из бромистого серебра, естественная чувствительность которого лежит в синей области. Такое расположение слоёв обратно использующемуся в негативных и обращаемых фотоплёнках, и применяется во всех позитивных фотоматериалах с «перемещёнными слоями». Оно обусловлено невозможностью цветоделения окрашенными промежуточными слоями из-за высокой отражательной способности непрозрачной подложки. Кроме микрокристаллов галогенида серебра эмульсионные слои цветных фотобумаг содержат цветообразующие компоненты, синтезирующие в процессе цветного проявления красители. Цвет последних подбирается дополнительным к экспонировавшему соответствующий слой излучению.

На баритованной бумажной основе могут изготавливаться как чёрно-белые, так и цветные фотобумаги. Однако, в настоящее время все цветные фотобумаги и бо́льшая часть чёрно-белых изготавливается на бумаге, обе стороны которой покрыты слоем полиэтилена. Такое строение ускоряет лабораторную обработку, почти полностью предотвращая проникновение воды и реактивов в подложку. Баритаж в этом случае имитируется добавлением в лицевой слой полиэтилена диоксида титана, повышающего отражательную способность.

Долговечность изображения 
Качество изображения, получаемого при современной цифровой печати красками на обычной бумаге уже не уступает фотобумагам ни по разрешающей способности, ни по цветовому охвату, а иногда даже превосходит их. Однако, фотобумаги продолжают сохранять за собой лидерство в области долговечности изображения при сравнительно невысокой себестоимости печати. Чёрно-белые желатиносеребряные фотобумаги при условии качественного фиксирования и промывки сохраняют изображение в течение, как минимум, 50 лет в нормальных условиях хранения. При архивном хранении без доступа света и агрессивных веществ изображение на бромосеребряных фотобумагах с бескислотной подложкой может храниться более 100 лет. Эти сроки сохраняемости подтверждаются многолетней практикой.

Современные хромогенные фотобумаги типа Fujifilm Super FA (например, «Fujicolor Crystal Archive Paper»), обрабатываемые по процессу RA-4, по заявлению производителя сохраняют под стеклом неизменные цвета в течение более 50 лет. Эти же данные подтверждаются независимыми исследователями на основе испытаний методами ускоренного старения. Отпечатки на цветных фотобумагах Konica, Ilford и Agfa хранятся менее 20 лет, а на «Kodak Ektacolor» не более 10. Тем не менее, по сравнению с печатью на большинстве современных струйных принтеров, долговечность хромогенных отпечатков значительно выше. Наилучшие результаты достижимы на фотобумагах типа «Сибахром», но их выпуск прекращён в 2012 году.

Сравнительно дешёвые картриджи для струйных принтеров заряжаются нестойкими чернилами на водной основе, и их долговечность не превышает пятилетнего срока, а при воздействии солнечного света отпечатки выцветают за несколько месяцев. При использовании специальных сортов бумаги и дорогих картриджей, в том числе с пигментными чернилами, себестоимость цифровой печати начинает превышать хромогенную. Например, средняя цена систем «Canon Laser Copier» (CLC), обеспечивающих 25-летнюю сохранность цветных копий, превышает 20 тысяч евро, а себестоимость отпечатка формата A3 приближается к 30 рублям. Благодаря невысокой стоимости и хорошей сохраняемости, фотобумага продолжает удерживать долю рынка в сегменте относительно небольших форматов печати. Широкоформатная печать практически целиком выполняется цифровыми устройствами на обычной бумаге.

Классификация фотобумаг 
Все фотобумаги делятся на две главные группы: чёрно-белые и цветные. Первые предназначены для получения монохромного изображения, общий цветовой оттенок которого может варьироваться в зависимости от сорта эмульсии и режима лабораторной обработки. Цветные фотобумаги предназначены для получения изображения в натуральных цветах объекта съёмки и обладают сложным строением.

Как чёрно-белые, так и цветные фотобумаги делятся ещё на две группы: общего назначения и специальные. Фотобумага общего назначения предназначена для профессиональной и любительской фотографии. Специальные фотобумаги предназначены для различных научно-технических целей. В свою очередь, они делятся на регистрирующие и документные.

Тип эмульсии 

Чёрно-белые фотобумаги классифицируются по типу галогенида серебра, использованного для изготовления эмульсионного слоя. От этого зависят главные характеристики фотобумаги и особенности технологии печати на ней.
 хлоросеребряная — максимум чувствительности в ультрафиолетовой зоне. Характерна для всех фотобумаг с «дневным» проявлением;
 бромосеребряная — максимум чувствительности в сине-фиолетовой области спектра. Наиболее распространённый тип эмульсии в фотобумагах с химическим проявлением;
 хлоробромосеребряная — неактиничным является жёлтое освещение. В конце XIX века такие фотобумаги назывались «газопечатными», поскольку допускали обработку при распространённом в те годы газовом освещении;
 йодохлоробромосеребряная — максимум чувствительности в синей зоне спектра.

В современных цветных фотобумагах верхний панхроматический и средний ортохроматический слои изготавливаются их хлористого серебра, естественная чувствительность которого лежит за пределами видимой области. В то же время нижний несенсибилизированный слой состоит из бромистого серебра, чувствительного к синему свету. Такое строение позволяет обойтись без жёлтого фильтрового подслоя, характерного для цветных фотоплёнок, и исключить влияние отражённого от подложки света на качество цветоделения.

Контраст 
После типа эмульсии второй важнейшей характеристикой фотобумаг считается контраст, который оценивается средним градиентом характеристической кривой. В чёрно-белой фотографии подбором фотобумаги регулировали контраст конечного изображения, а также компенсировали отклонения негатива от стандартных параметров. Большинство производителей маркировали контраст цифрами от 0 до 7, причём возрастание номера соответствует более контрастной фотобумаге. В СССР кроме номеров использовались названия, например 3 номеру соответствует маркировка «нормальная», а 6 — «особоконтрастная». В большинстве случаев для печати с правильно проявленного и экспонированного негатива требуется нормальная фотобумага. Мягкая и полумягкая фотобумаги предназначены для печати с перепроявленных контрастных негативов, на которых сняты сюжеты с большим диапазоном яркостей. Вялый недопроявленный или недодержанный негатив требует контрастных сортов.

Типы фотопроцесса 
По отношению фотографического процесса к схеме «пленка-отпечаток» бумага делится на типы:
 Негативно-позитивная — большинство современных фотобумаг, на которых позитивное изображение получается при печати с негатива;
 Позитивно-позитивная — и плёнка и бумага — позитивы, например, при печати со слайда по процессам «Сибахром» или «Kodak Ektachrome»;
 Позитивная-позитивная — прямопозитивная плёнка одновременно выполняет функцию бумаги, как в процессе «Polaroid».

Типы подложки 

 Баритовая (FB — ). Подложкой для такой фотобумаги служит «тонкая» бумага (плотность 120—135 г/м²), «полукартон» (180 г/м²) или «картон» (240 г/м²), изготовленные при соблюдении определённых требований чистоты, отсутствия механических включений, сернистых соединений и других дефектов. Подложку с лицевой стороны покрывают тонким слоем задубленной желатины, содержащей сульфат бария (эта процедура называется «баритаж»). Среди выпускаемых в настоящее время фотобумаг баритовыми бывают только черно-белые. Они относятся к наиболее дорогим сортам, предназначенным для выставочной фотопечати и галерейного хранения. По этой причине большинство современных баритовых фотобумаг изготавливаются на специальной так называемой «бескислотной» бумаге (стандарт ISO:9706), не подверженной саморазрушению и не оказывающей химического воздействия на изображение.
 Полиэтиленированная (RC — ). Бумажный слой в такой фотобумаге заключен в два слоя полиэтилена. Она наиболее пригодна для машинной обработки, не имеет тенденции к короблению во время сушки и не требует глянцевания. Выпускаются цветные и черно-белые пластиковые фотобумаги.
 Полиэстеровая. Этот материал в основном применяется как подложка для современных цветных фотобумаг.
 Калька — полупрозрачный тонкий гибкий материал, покрытый высококонтрастной светочувствительной эмульсией. Фотокалька предназначена для получения промежуточного негатива методом контактной или рефлексной печати.

Бумага для чёрно-белой печати выпускается как с постоянным, так и с переменным контрастом. Бумага постоянного контраста делится на мягкую, полумягкую, нормальную, контрастную и особо контрастную бумаги. Большинство производителей маркируют градации контраста цифрами от 0 до 7, где нормальной фотобумаге соответствует третий номер.

Черно-белая фотобумага для мультиконтрастной печати, позволяет регулировать контраст изображения в зависимости от особенностей негатива. В такой бумаге имеются два или три светочувствительных полуслоя, с различными спектральной сенсибилизацией и коэффициентами контрастности: несенсибилизированный (синечувствительный), высококонтрастный и ортохроматический (зеленочувствительный), малоконтрастный. Её контрастность регулируется цветными светофильтрами, обычно поставляющимися в виде набора из 6—12 штук с оттенками от жёлтого до пурпурного. В зависимости от тона использованного светофильтра наибольшую экспозицию получает контрастный или мягкий полуслои, регулируя таким образом общий контраст. В связи с очевидными преимуществами мультиконтрастной фотобумаги, сорта с постоянным контрастом выпускается в ограниченном количестве.

Фактура поверхности 

Фотобумага может иметь три основных типа поверхности: глянцевая, матовая и тиснёная. Последняя в свою очередь делится на мелкозернистую, крупнозернистую, бархатистую и сатинированную. В СССР выпускались три вида тиснёной фотобумаги с разной маркировкой: тиснёная А с шёлковой фактурой, Б — с поверхностью «под полотно» и В с рисунком «под вельвет». Кроме матовых сортов были распространены также полуматовые. Глянцевые фотобумаги получили распространение в середине 1920-х годов, благодаря отходу от пикториализма в фотоискусстве в пользу «прямой» фотографии.

Тип поверхности задаётся в процессе отделки баритового подслоя с помощью специальных прессующих валов — каландров. Тиснёная фактура пропечатывается на баритовом подслое последним валом с соответствующим рельефом. Матовая поверхность достигается добавлением в эмульсию специальных веществ, например крахмала. Зеркального блеска (глянца) на глянцевых фотобумагах с баритовым подслоем достигают в процессе глянцевания, обычно после окончательной промывки. Бумаги на полиэтиленированной подложке с глянцевым типом поверхности сушатся без дополнительного глянцевания.

Специальные типы фотобумаги 
Аристоти́пная фотобума́га (от  — наилучший и  — отпечаток, изображение) — хлоросеребряная фотобумага с «дневным проявлением»: видимое изображение появляется непосредственно во время экспонирования солнечным светом. Лабораторная обработка заключается в фиксировании и промывке. Непригодна для проекционной печати, допуская только контактную.

Реверсивная фотобумага (обращаемая), (от  — поворот) — фотобумага высокой светочувствительности, предназначенная для получения позитивного изображения методом обращения со слайда проекционной печатью. Чёрно-белая реверсивная фотобумага по спектральной чувствительности является ортохроматическим фотоматериалом и обрабатывается при красном свете. Применяется для изготовления копий с диапозитивов, а также с полутоновых и штриховых оригиналов. Для предупреждения размокания имеет лаковое покрытие. Выпускается обычно в рулонах и предназначена для применения в аппаратуре автоматической печати. В СССР выпускалась реверсивная фотобумага типа «ОЛ» (обращаемая лакированная) в рулонах.

Техническая фотобумага — предназначена для регистрации показаний приборов, копирования документов и чертежей и других целей. Выпускаются как галогеносеребряные, так и несеребряные (например, термографические). По назначению делятся на:
 регистрирующие:
 осциллографная,
 электрокардиографная,
 фототелеграфная — ортохроматическая высокочувствительная фотобумага для воспроизведения изображения в фототелеграфном аппарате.
 светокопировальные:
 Фотостатная негативная — высокочувстительная ортохроматическая контрастная. Копирование шриховых и полутоновых оригиналов путём фотосъёмки.
 Фотостатная позитивная — среднечувствительная несенсибилизированная контрастная.
 Для скоростного копирования — несенсибилизиованная контрастная. Рассчитана на малый по времени цикл обработки (около 3 минут).
 Картографическая — низкочувствительная несенсибилизированная контрастная. Предназначена для изготовления наклеек путём отделения эмульсионного слоя от подложки.
 Диазотипная — низкочувствительная, для контактного копирования в ультрафиолетовых лучах.

Производители фотобумаги 
Фотобумагу в настоящее время продолжают производить в промышленных масштабах, но спрос на неё значительно снизился. Пик общемирового производства традиционной светочувствительной фотобумаги пришёлся на 2001 год, составив 1,8 млрд. квадратных метров. В дальнейшем объёмы стали снижаться в связи с преимущественным распространением цифровых фотографий не в виде фотоотпечатков, а по сети Интернет и в социальных сетях. В России наиболее широко представлены фотобумаги Ilford, Foma, Forte, SIHL.

В Российской империи промышленное производство фотобумаги не было налажено, и в фотографии использовались импортные сорта. В СССР первая фотобумага была выпущена 7 августа 1929 года после перепрофилирования ленинградской фабрики мелованных бумаг «Возрождение». В дальнейшем это предприятие носило название «Позитив» и было крупнейшим производителем советских фотобумаг. Вторым по величине заводом был «Славич», первоначально построенный в 1931 году для производства киноплёнки в Переславле-Залесском.

Типы фотобумаг СССР и России 
К моменту распада СССР предприятиями выпускался широкий ассортимент фотобумаг, который с течением времени сильно сократился.

Выпуск прекращен 
 Йодоко́нт — йодохлоробромосеребряная фотобумага, предназначенная в основном для контактной печати. Низкочувствительная, малоконтрастная. Цвет получающегося изображения — зелёный, оттенок зависит от экспозиции, температуры раствора и времени проявления. При использовании истощённых растворов склонна к образованию жёлтой вуали. Применялась для создания отпечатков пейзажей;
 Контабро́м — хлоробромосеребряная малочувствительная фотобумага, выпускается полумягкая и нормальная. В зависимости от степени разбавления проявителя, даёт изображение от чёрно-коричневого до красно-оранжевого тона. Проявитель — гидрохиноновый с карбонатом натрия;
 Новобро́м — хлоробромосеребряная высокочувствительная фотобумага нормальной контрастности. Высокая разрешающая способность, тёпло-чёрный тон изображения;
 Фотоко́нт — хлоросеребряная фотобумага для контактной печати. Низкочувствительная. Имеет высокую оптическую плотность максимального почернения и нейтрально серый тон. Время проявления в cтандартном проявителе № 1 1-2 мин;
 Фотоцве́т-1 и Фотоцве́т-2 — цветная многослойная фотобумага, предназначенная для печати с маскированных негативов;
 Самшит, Снежинка. Эти фотобумаги с полиэтиленированной подложкой обладали сокращённым временем промывки и не требовали процедуры глянцевания. Вместо баритового подслоя для повышения яркости светов на полиэтилен со стороны эмульсии наносились титановые белила. Каждый из типов полиэтиленированных фотобумаг является версией сортов с баритовым покрытием: фотографические характеристики «Самшита» аналогичны «Бромпортрету», а «Снежинка» наиболее близка сорту «Новобром». Выпуск этих типов освоен в 1980-х годах. Несмотря на сокращённое время обработки, советские фотобумаги на полиэтиленированной подложке приобрели среди фотографов дурную славу, поскольку из-за частых отклонений от технологии изготовления бумаги, её отдельные партии после сушки коробились и скручивались. В отличие от традиционных фотобумаг, коробление которых легко устранимо, полиэтиленированные невозможно выпрямить;
 Монохро́м — черно-белая фотобумага на цветной подложке. Предназначалась для декоративных и оформительских работ, но в ряде случаев позволяла решать некоторые творческие задачи, для которых не подходило тонирование. Бумага выпускалась с подложками сиреневого, зелёного, красного, жёлтого и других цветов, при этом на ней ставилась дополнительная марка из буквенного кода, обозначавшего цвет. Например, бумага с сиреневой подложкой имела надпись «Монохром марки СР». По фотографическим характеристикам соответствовала «Униброму». Выпуск начат в начале 1980-х годов.

Продолжают выпускаться 
По состоянию на апрель 2017 года завод «Славич» продолжает выпуск ряда самых популярных фотобумаг для черно-белой фотографии:
 Берёзка — бумага с полиэтиленированной подложкой, выпуск налажен в 1980-х годах вместе со «Снежинкой» и «Самшитом». Как и эти типы, «Березка» обладает сокращённым временем промывки и не может быть подвергнута глянцеванию. Фотографические характеристики соответствуют бумаге «Унибром»;
 Бромпортре́т — бромосеребряная фотобумага с тёплым, коричневатым (до светло-коричневого при разбавлении проявителя) оттенком почернения. Среднечувствительная, выпускалась мягкая, полумягкая и нормальная. Имеет очень высокие плотности максимального почернения и большой полезный интервал экспозиций;
 Бромэкспре́сс 400 БП — (ранее — Бромэкспре́сс-1) бромойодосеребряная фотобумага с нейтральным тоном на баритованной подложке. Выпуск начат в конце 1980-х годов. Высокочувствительная;
 Бромэкспре́сс 400 ПЭ — (ранее — Бромэкспре́сс-2) бромйодосеребряная фотобумага с нейтральным тоном на полиэтиленированной подложке. Выпуск начат в конце 1980-х годов вместе с фотобумагой «Бромэкспресс-1». Высокочувствительная. Фотографические характеристики соответствуют «Бромэкспресс-1»;
 Унибро́м — бромосеребряная фотобумага, наиболее массовая и разнообразная по характеристикам. Даёт изображение нейтрального тона. Средней и высокой чувствительности.

Форматы фотобумаги 
В СССР в розничную продажу поступала листовая фотобумага следующих размеров: 6×9, 9×12, 9×14, 10×15, 13×18, 18×24, 24×30, 30×40, 40×50 и 50×60 сантиметров. Фотобумага упаковывалась в пачки по 20, 25, 50 или по 100 листов. Для профессиональной фотографии выпускалась рулонная фотобумага различной ширины, предназначенная как для автоматических принтеров, так и для ручной печати.

Современная листовая фотобумага выпускается в форматах от 3,5×5 до 30×40 дюймов (от 9×13 до 76×102 сантиметров). В минифотолабораториях наиболее распространена рулонная фотобумага шириной 10,2 см (4 дюйма), 12,7 см (5 дюймов), 15,2 см (6 дюймов), 20,3 см (8') и 30,5 см (12'), которая нарезается на форматы 3R (89×127 мм), 4R (102×152 мм) и более крупные.

В связи с широким распространением печати фотографий струйными принтерами для них выпускается фотобумага основанная на формате серии А стандарта ISO 216: А3, А4 (21×29,7 см), А5, А6. Также для фотопринтеров японского производства выпускается бумага формата Хагаки (100×148 мм).

См. также 
 Позитивный фотопроцесс
 Диапозитив

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фотоматериалы
Печать фотографий